Coclé puede referirse a:

 Provincia de Coclé, en Panamá.
 Coclé, localidad de Panamá.
 Coclé del Norte, localidad de Panamá.
 Gran Coclé, área cultural y arqueológica de Panamá.